Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Götze – polski duchowny baptystyczny, tłumacz i wydawca literatury religijnej
 Mario Götze – niemiecki piłkarz
 Max Götze – niemiecki kolarz torowy
 Paul Götze – niemiecki funkcjonariusz służb państwowych, zbrodniarz hitlerowski